Johnny Hansen (1943), Deens voetballer, onder andere onder contract gestaan bij Bayern München
Johnny Hansen (1964), Deens voetballer, onder andere onder contract gestaan bij Sturm Graz
Johnny Hansen (1966), Deens voetballer, onder andere onder contract gestaan bij Ajax